Okręty United States Navy o nazwie USS „Enterprise” (kilka okrętów nie nosiło oficjalnie prefiksu USS, ale zwyczajowo umieszcza się je na tej liście):

United States Navy 
Osiem okrętów US Navy nosiło nazwę „Enterprise”. Prefiks USS nie był używany do późnych lat 90. XVIII wieku, a do 1907 był jednym z kilku prefiksów. Od 1907 prefiks ten jest używany wyłącznie do nazywania jednostek włączonych do służby w US Navy. W popularnym użyciu prefiks USS jest przyznawany dawnym okrętom według dzisiejszych zasad.

Continental Navy of the United States 
 Pierwszy USS „Enterprise” (18 maja 1775 – 7 lipca 1777) to pierwszy okręt amerykański, który nosił tę nazwę. Służył na jeziorze Champlain.
 Drugi „Enterprise” (20 grudnia 1776 – luty 1777) służył na Zatoce Chesapeake.
 Według dzisiejszych zasad ten okręt nie mógłby nosić prefiksu USS, gdyż nie został oficjalnie włączony do służby, a w służbie był inny USS „Enterprise”.

United States Navy 

 Trzeci USS „Enterprise” (17 grudnia 1799 – 9 lipca 1823) był szkunerem, który wystrzelił pierwsze pociski w Pierwszej Wojnie Berberyjskiej przeciw trypolitańskiemu okrętowi pirackiemu "Tripoli".
 Czwarty USS „Enterprise” (15 grudnia 1831 – 24 czerwca 1844) był także szkunerem.
 Piąty USS „Enterprise” (16 marca 1877 – 1 października 1909) był slupem o napędzie śrubowym
  To pierwszy „Enterprise”, który nosił prefiks USS podczas swojej służby
 Szósty „Enterprise” (1917-1919) był niewłączonym do oficjalnej służby jachtem motorowym służącym w Second Naval District podczas I wojny światowej.
 Siódmy USS „Enterprise” (12 maja 1938 – 17 lutego 1947) był lotniskowcem typu Yorktown i najczęściej odznaczanym okrętem US Navy w czasie II wojny światowej.
 Ósmy USS „Enterprise” (25 listopada 1961 – 1 grudnia 2012) to pierwszy na świecie lotniskowiec o napędzie nuklearnym
 Dziewiąty USS „Enterprise” to lotniskowiec o napędzie nuklearnym typu Gerald R. Ford (w budowie).

Inne okręty amerykańskie 
Amerykańskie okręty szkolne generalnie nie były oficjalnie włączane do służby i nie służyły jako część regularnej Marynarki. Jako takie nie noszą one prefiksu USS.
 USTS „Enterprise” obecny okręt szkolny Massachusetts Maritime Academy został nazwany aby uhonorować piąty okręt noszący to miano. Ten okręt z kolei służył jako pierwszy okręt akademii.

NASA 
 Wahadłowiec „Enterprise” był pierwszym wahadłowcem NASA, ale służył jedynie jako prom ćwiczebny, umożliwiający naukę lądowania bez silników i obserwacje zachowania orbitera w atmosferze. 
 NASA nie nadaje prefiksu USS swoim statkom kosmicznym.

Star Trek 
W filmach oraz serialach telewizyjnych z serii Star Trek występowało dziewięć okrętów noszących nazwę „USS Enterprise” – zostały one opisane w osobnym artykule.

Przypisy 

Zobacz też: Enterprise, HMS „Enterprise”

Enterprise